Geißblatt steht für 
 Heckenkirschen
 Geißblattgewächse
 Gartengeißblatt